Naselja u BiH:
 Osredak (Cazin, BiH), naselje u općini Cazin
 Osredak (Stanari, BiH), naselje u općini Stanari
 Osredak (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Osredak (Krupa na Uni, BiH), naselje u općini Krupa na Uni
 Osredak (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica
 Osredak (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje
 Osredak (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš
 Osredak (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica

Vidi Osredek.